BNF pode referir-se a:

 British National Front
 Formalismo de Backus-Naur
 Biblioteca Nacional da França

Desambiguação
Desambiguações de siglas